een niet-gangbare naam voor borstel, het afborstelen van kleding werd wel schuieren genoemd
 Schuier (tekengereedschap), een gereedschap dat wordt gebruikt om resten vlakgom van het papier te verwijderen.